Talvik steht für:
 Talvik (Norwegen), Ortschaft und ehemalige Kommune in Alta (Norwegen), Troms og Finnmark, Norwegen

Talvik ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Talvik (* 1964), estnischer Politiker, Filmproduzent und Drehbuchschreiber
 Heiti Talvik (1904–unsicher 1947), estnischer Dichter